«Ты встре́тишь таи́нственного незнако́мца» () — художественный фильм Вуди Аллена, премьера которого в России состоялась 17 февраля 2011 года.

Сюжет 
В фильме рассказывается о разных членах одной семьи, их запутанных любовных отношениях и их попытках решить свои собственные проблемы. Пожилая женщина Хелена Шепридж после неожиданного развода с мужем Альфи, с которым они прожили 40 лет, начинает посещать медиума и постепенно всё больше увлекается оккультизмом. Её единственная дочь Салли замужем за писателем-неудачником Роем, который в ожидании вердикта о своём последнем романе всё больше увлекается молодой девушкой из окна напротив. Сама Салли, работающая в одной из картинных галерей, попадает под очарование своего начальника Грега. Альфи же, стремясь не остаться в одиночестве и получить наследника, знакомится, а затем и женится на эффектной проститутке Шармейн.

В ролях

Создание фильма 
Этот фильм стал четвёртым по счёту, который Аллен снимал в Лондоне. Первоначально одну из главных ролей в фильме должна была исполнять Николь Кидман. Однако из-за её съёмок в фильме «Кроличья нора» возникли конфликты в планировании съёмочного процесса. В конце концов она была заменена актрисой Люси Панч.

Примечания

Ссылки 

 
 Woody Allen’s latest is 'Stranger'

Кинокомедии США
Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии Испании
Кинокомедии 2010 года
Фильмы-мелодрамы Испании
Фильмы США 2010 года
Фильмы Испании 2010 года